

Cinema 
 Shame (1921), de Emmett J. Flynn
 Skammen (, 1968), de Ingmar Bergman
 Shame (2011), de Steve McQueen

Música 
 Shame (canção de Deborah Blando)
 Shame (canção de Robbie Williams)
 Shame (banda), britânica

Outros usos 
 Vergonha - em inglês, shame

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música